No Tempo da Besteira é um filme de comédia brasileiro gravado no Maranhão. Foi dirigido pelos diretores Derleon Pereira e Itamar Lima, sendo seu lançamento em 20 de abril de 2013 na cidade de Bela Vista do Maranhão.
.

Elenco 
 Luiz Carlos - Como Zé Besteira
 Leilde Meneses - Como Ciça
 Toinha Catingueiro - Maria Cangaço
 Feliciano Popô - Coronel Chico Bala
 Derleon Pereira - Nicolau

Filmes do Brasil de 2013
No Tempo da Besteira
Filmes de comédia do Brasil
Filmes de comédia da década de 2010